Лауреаты премии Вольфа:
 в области математики
 в области искусства
 в области химии
 в области физики
 в области медицины
 в области сельского хозяйства